

Geografia 
 West Allis – città nella Contea di Milwaukee, Stato del Wisconsin, Stati Uniti d'America

Persone 
 Emma Allis Novi – attrice e scrittrice italiana
 Henry Allis – pittore statunitense
 Louis Allis – golfista statunitense

Altro 
 Fiat-Allis – società del gruppo Fiat nata nel 1974